Laura Benz est une joueuse suisse de hockey sur glace née le  à Kloten, dans le canton de Zurich. Elle a remporté la médaille de bronze du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Elle est la sœur jumelle de Sara Benz, également joueuse de l'équipe nationale suisse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2008-2009 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || -|| -|| -||- ||- || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 2 || 0 || 0 ||0 || 2 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2010-2011 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 2 || 0 || 0 ||0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2011-2012 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 10 || 3|| 5 || 8 || 4 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2012-2013 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || -|| -|| -||- ||- || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2013-2014 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 15 || 4|| 12 || 16 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2014-2015 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 9 || 1|| 2 || 3 || 2 || 8 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
|2015-2016 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 5 || 2|| 1 || 3 || 6 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2016-2017|| ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 17 || 2 || 17 || 19 || 14 || 5 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|2017-2018|| ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 18 || 6 || 15 || 21 || 10 || 5 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
|2018-2019|| ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 3 || 3 || 0 || 3 || 0 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2019-2020||  ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 8 || 1 || 4 ||5 || 12 || -|| -|| -||- ||-

|  89 || 22 || 56 || 78 || 64 || 38 || 6 || 10 || 16 || 46

Au niveau international

|-
| 2008 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 0 || 1 || 1 ||  18|| align="left"| Septième
|-
| 2009 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 4 || 0 || 1 || 1 ||  4|| align="left"| Huitième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 4|| align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0|| 2 || 2 || 2|| align="left" | Cinquième 
|-
| 2010 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 5 || 2 || 7 ||  14|| align="left"|  de Division I
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 2 || 2 || 10|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 4|| align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 ||  8|| align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 2 || 2 || 6|| align="left" | Cinquième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance à Kloten
Naissance en août 1992
Sportive zurichoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Jumeaux aux Jeux olympiques